Symbol „!!!“ má více významů:

 !!! – dance-punk rocková kapela, USA
 !!! (album) – debutní studiové album kapely !!! z roku 2001
 !!! (Ostrava) – logo statutárního města Ostrava
 !!! – zvýraznění významu interpunkčního znaku „!“